Nicosia kan syfta på:

Geografi

Cypern 

 Eparchía Lefkosías, distrikt, 
 Nicosia (huvudstaden), Eparchía Lefkosías,

Italien 

 Nicosia, Enna – en kommun i Sicilien, Enna, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar